Voia se poate referi la:
Voia, Dâmbovița
Voia, Hunedoara